Kiekut steht für:
 Kiekut (Altenhof), ein Ortsteil von Altenhof, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Kiekut (Bergen), ein Stadtteil von Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Kiekut (Elsdorf-Westermühlen), ein Ortsteil von Elsdorf-Westermühlen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Kiekut (Großhansdorf), ein Bereich von Großhansdorf, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Kiekut (Neu Gülze), Wohnplatz von Neu Gülze, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

einen Bahnhof:
 U-Bahnhof Kiekut in Großhansdorf, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Kikut